Кейло́р Анто́нио На́вас Гамбо́а (; род. , Перес-Селедон) — коста-риканский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен», выступающий на правах аренды за «Ноттингем Форест». Игрок сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.

Клубная карьера 

Навас является воспитанником футбольной академии клуба «Саприсса». 6 ноября 2005 года в матче против «Кармелиты» он дебютировал в коста-риканской Примере. После двух сезонов он завоевал место основного голкипера. Кейлор помог «Саприссе» шесть раз стать чемпионом Коста-Рики, а также выиграть Кубок чемпионов КОНКАКАФ и занять третье место на клубном чемпионате мира.

Летом 2010 года Навас перешёл в испанский «Альбасете». Спустя 20 лет он стал вторым коста-риканским вратарём команды после Луиса Конехо. 29 августа в матче против «Алькоркона» Кейлор дебютировал в Сегунде. По итогам сезона клуб вылетел и Навас перешёл в «Леванте» на правах аренды. 13 мая 2012 года в матче против «Атлетика Бильбао» он дебютировал в Ла Лиге. По окончании сезона «Леванте» выкупил трансфер вратаря. В сезоне 2013/2014 Кейлор завоевал место основного голкипера клуба.

Летом 2014 года Навас перешёл в «Реал Мадрид». Сумма трансфера составила 10 млн евро. В матче против «Эльче» он дебютировал за новый клуб. Летом 2015 года после ухода ветерана «сливочных» Икера Касильяса в португальский «Порту», Кейлор стал основным вратарём столичного клуба. В 2016 году он выиграл Лигу чемпионов, победил на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА. В 2017 году Кейлор впервые выиграл чемпионат Испании в составе королевского клуба, а также второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне 2017/18 завоевал с командой бронзовые медали чемпионата Испании и в третий раз подряд победил в Лиге чемпионов. 30 августа на жеребьёвке Лиги чемпионов УЕФА 2018/19 в Монако Навас был объявлен лучшим вратарём сезона Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. После прихода в «Реал» Тибо Куртуа летом 2019 года Навас перестал быть основным вратарём команды.

2 сентября 2019 года Навас перешёл во французский «Пари Сен-Жермен».

31 января 2023 года ушёл в аренду в «Ноттингем Форест» до конца сезона 2022/2023.

Карьера в сборной 

В 2008 году Навас дебютировал за сборную Коста-Рики. В 2009 году он попал в заявку национальной команды на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Кейлор сыграл в матчах против Сальвадора, Гваделупы и Мексики. По итогам соревнований был признан лучшим вратарем турнира. В 2011 году Навас во второй раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Кубы, Сальвадора, Мексики и Гондураса.

В 2014 году Кейлор был включен в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Уругвая, Италии, Англии, Греции и Нидерландов. В трёх встречах он был признан лучшим футболистом поединка и внёс огромный вклад в первый в истории национальной команды выход в 1/4 финала первенства.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
 По состоянию на 21 мая 2022 года (учитывается карьера в Европе).

Достижения

Командные 
«Саприсса»
 Чемпион Коста-Рики (6): 2005/06, 2006/07, Апертура 2007, Клаусура 2008, Апертура 2010, Клаусура 2010
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ: 2005

«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2016/2017
 Обладатель Суперкубка Испании: 2017
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2017
 Победитель Клубного чемпионата мира (4): 2014, 2016, 2017, 2018

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка французской лиги: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2020, 2022

Личные 
 Лучший вратарь Золотого кубка КОНКАКАФ: 2009
 Лучший вратарь чемпионата Испании: 2013/14
 Лучший игрок года КОНКАКАФ (2): 2014, 2017
 Лучший вратарь года КОНКАКАФ (3): 2016, 2017, 2018
 Обладатель трофея ЭФЭ: 2016
 Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА: 2017/18
 Первый иностранный вратарь «Реал Мадрид», сыгравший в 100 матчах за клуб в Ла Лиге

Примечания

Ссылки 
 Кейлор Навас поехал на ЧМ-14 после одного топ-сезона — и стал лучшим кипером турнира. Тот ЧМ изменил его жизнь

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»